Međužupanijska nogometna liga Središte Zagreb (također i kao MŽNL Središte, MŽNL Zagreb) u sezoni 2016./17. predstavlja ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2016./17. U njoj je sudjelovalo 16 klubova iz Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. 
Ligu je osvojio Udarnik Kurilovec iz Velike Gorice.  
Od sezone 2017./18. liga mijenja naziv u IV. HNL Središte Zagreb.

Sudionici 
 Grad Zagreb 
 Dinamo Odranski Obrež 
 Ponikve Zagreb 
 Špansko Zagreb 
 Zagreb II 
 Karlovačka županija 
 Karlovac 1919 
 Krapinsko-zagorska županija
 Gaj Mače 
 Mladost Zabok 
 Radoboj
 Sisačko-moslavačka županija 
 Libertas Novska
 Moslavina Kutina 
 Zagrebačka županija 
 Gradići 
 Polet Buševec 
 Sava Strmec 
 Savski Marof  
 Udarnik Kurilovec (Velika Gorica)  
 Zelina (Sveti Ivan Zelina)

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

Ažurirano 4. kolovoza 2017. godine.

Kvalifikacije za IV. HNL Središte 2017./18.

Poveznice 
 Međužupanijska nogometna liga – središte Zagreb
 3. HNL – Zapad 2016./17.
 1. ŽNL Karlovačka 2016./17.
 1. ŽNL Krapinsko-zagorska 2016./17.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., MŽNL - IV. rang
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 1. ŽNL - V. rang i kvalifikacije
 nskz.hr, SLUŽBENO GLASILO MŽNL SREDIŠTE, pristupljeno 4. kolovoza 2017. 
 nskz.hr, Službeni glasnik MŽNL Središte, br. 18, god. 2017., objavljeno 7. lipnja 2017., preuzeto 4. kolovoza 2017.  
 nskzz.hr, Arhiva za Međužupanijska nogometna liga , pristupljeno 4. kolovoza 2017. 
 Rezultati 26. kola 1. ŽNL, 22. kola 2. ŽNL i 30. kola MŽNL , objavljeno 5. lipnja 2017., pristupljeno 4. kolovoza 2017.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Karlovačke županije
 Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije  
 Nogometni savez Sisačko-moslavačke županije
 Zagrebački nogometni savez
 Nogometni savez Zagrebačke županije

2016-17
mznl-zagreb